Georg Probst ist der Name folgender Personen: